Björn Lindemann (* 23. Januar 1984 in Stadthagen) ist ein deutscher Fußballspieler.

Karriere 
Björn Lindemann spielte in der Jugend für den VfL Münchehagen, den TSV Loccum und für die zweite Mannschaft von Hannover 96. Von 2004 bis 2006 spielte er bei Holstein Kiel in der Regionalliga Nord. Zur Saison 2006/07 wechselte er zum VfB Lübeck, wo er ein halbes Jahr spielte und dann in der Winterpause zum 1. FC Magdeburg ging. Im Sommer 2008 wechselte er zum SC Paderborn 07. Nach einer guten Vorrunde fielen seine Leistungen in der Rückrunde ab, sodass sein Vertrag nach dem Aufstieg Padersborns im Sommer 2009 aufgelöst wurde und er sich dem Zweitligaabsteiger VfL Osnabrück anschloss. Dort wurde er Leistungsträger und hatte mit elf Toren und zwölf Vorlagen in der Saison 2009/10 wesentlichen Anteil am Wiederaufstieg des VfL in die 2. Bundesliga. Bei gemeinsamen Abstimmungen von dfb.de und fussball.de wurde er dreimal zum Spieler des Monats sowie zum Spieler des Jahres 2009/10 der 3. Liga gewählt.

Zur Saison 2011/12 schloss sich Lindemann dem FC Carl Zeiss Jena an. Dort wurde zum 31. Dezember 2011 der Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst.

Im Januar 2012 unterzeichnete Lindemann einen Vertrag bei Army United, einem Verein der Thai Premier League. Anfang 2014 wechselte er innerhalb der Liga zum FC Suphanburi und unterschrieb kurz vor Weihnachten einen Vertrag beim Aufsteiger FC Nakhon Ratchasima für die Saison 2015. Zuletzt spielte er 2017 für Navy FC und Sisaket FC. Nach fünf Jahren in Thailand kehrte Lindemann im August 2017 nach Deutschland in den Amateurbereich zurück.

Statistik 
Stand: 10. März 2014

Erfolge und Auszeichnungen 
Mit dem VfL Osnabrück:
 3. Fußball-Liga-Meister: 2010
 2. Bundesliga-Aufstieg: 2010
Mit dem Army United FC
 Thai FA Cup-Finalist: 2012

Persönliche Auszeichnungen
 3. Liga-Spieler des Monats: Aug. 2009, Nov. 2009, Apr. 2010
 3. Liga-Spieler des Jahres: 2009/10
 Goal.com Thai Premier League Spieler des Monats: Aug. 2013

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballspieler (SC Paderborn 07)
Fußballspieler (1. FC Magdeburg)
Fußballspieler (Hannover 96)
Fußballspieler (Holstein Kiel)
Fußballspieler (VfB Lübeck)
Fußballspieler (VfL Osnabrück)
Fußballspieler (FC Carl Zeiss Jena)
Fußballspieler (Navy FC)
Fußballspieler (Sisaket FC)
Fußballspieler (1. FC Germania Egestorf/Langreder)
Fußballspieler (Army United)
Fußballspieler (Nakhon Ratchasima FC)
Fußballspieler (Suphanburi FC)
Deutscher
Geboren 1984
Mann